Příjmení Spilka nosí více významných osobností:

 František Spilka (1877–1960) – český dirigent, sbormistr, hudební skladatel a pedagog
 Klára Spilková (* 1994) – česká profesionální golfistka
 Petr Spilka (* 1952) – tiskový mluvčí jaderné elektrárny Dukovany, český politik

Česká příjmení